Amerikai Egyesült Államok
 Bryan (Arkansas)
 Bryan (Kentucky)
 Bryan (Ohio)
 Bryan (Texas)
 Bryan (Wyoming)